Naha (Okinawa), de hoofdstad van de Japanse prefectuur Okinawa
Naha (Estland), een plaats in Estland
Naha (Mexico), een plaats in Mexico

NAHA kan verwijzen naar:
Nederlands Antilliaanse Hockey Bond